Mozaiek-gemeenten zijn een groep van protestantse evangelische gemeenten in Nederland. De eerste gemeente ontstond op 15 januari 2012 in Veenendaal. Deze gemeente noemt zich Mozaiek0318, naar het netnummer in Veenendaal. De kerk werd opgestart onder leiding van voorganger en bandleider Kees Kraayenoord. De gemeente groeide van 40 leden in 2012 naar 4000 in 2019. In januari 2019 is er een tweede Mozaïek-gemeente gestart: Mozaiek033 in Nijkerk, gevolgd door de derde gemeente Mozaiek055 in Apeldoorn. De startende gemeenten worden begeleid vanuit Mozaiek0318.

Karakter 
De Mozaïek-gemeenten zijn gemeenten van evangelische signatuur, waar onder meer in tegenstelling tot veel traditionele kerken niet de kinderdoop maar de geloofsdoop wordt gepraktiseerd. Daarnaast worden de gemeenten gekenmerkt door een eigentijdse uitstraling. In het Algemeen Dagblad zegt voorganger Kees Kraayenoord dat: "Je welkom voelen" in elk geval te maken heeft met het 'geheim' van zijn kerk. Deze kom-zoals-je-bent-cultuur is een van de belangrijkste pijlers van Mozaiek. ‘Ontmoeting komt voor standpunt’, ‘vraag komt voor conclusie’ en ‘begrijpen komt voor begrepen willen worden’ zijn andere belangrijke pijlers. Deze cultuur uit zich ook in het denken over homoseksualiteit. Zo zei oprichter Kees Kraayenoord dat mensen met een homoseksuele relatie welkom zijn en mee mogen doen met alle activiteiten, ook in leidinggevende functies. Een andere pijler is de plaats voor aanbiddingsmuziek.

Kritiek 
Er zijn kritische geluiden. Zo worden de Mozaiek-gemeenten wel 'stofzuigerkerken' genoemd die gelovigen wegzuigen van andere kerken. Tegengeluid hiervan is, dat Mozaïek een gemeente 2.0 is, die antwoord geeft op de vraag hoe men in deze tijd kerk moet zijn. De overloop wordt bevestigd door Miranda Klaver, universitair docent antropologie van religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mensen die naar onafhankelijke evangelische kerken (zoals Mozaïek) gaan zijn volgens haar vaak voor tachtig tot negentig procent afkomstig van andere kerkelijke gemeenten.  Oprichter Kees Kraayenoord stelt echter dat hij Mozaiek niet is begonnen voor teleurgestelde christenen. De belangstelling van die groep kun je bijvangst noemen stelt hij.

Gemeenten 
In de volgende plaatsen is een Mozaïek-gemeente te vinden:
 Veenendaal (sinds 2012)
 Nijkerk (sinds 2019)
 Apeldoorn (sinds 2022)
 Rotterdam (sinds 2022)
 Omgeving Leiden (sinds 2022)
 Amsterdam (sinds 2021)
 Middelburg (sinds 2023) 

Protestants kerkgenootschap in Nederland